Liga mistrů AFC (: AFC Champions League) je každý rok konající se fotbalová soutěž pořádaná asijskou konfederací AFC pro nejlepší kluby asijských lig. Její vítěz postupuje na Mistrovství světa ve fotbale klubů.

Soutěž vznikla v roce 1967. Po čtyřech odehraných ročnících bylo konání dalších ročníků odloženo. V roce 1986 došlo k jejímu obnovení pod názvem Asijské mistrovství klubů (Asian Club Championship). Od té doby se koná každoročně. V roce 2002 došlo k reformě hracího systému a ke změně názvu na současný název.

Ligy mistrů AFC se neúčastní týmy ze všech členských zemí AFC, ale pouze kluby z lig, které splňují kritéria stanovená AFC. Plnění kritérií se bodově ohodnotí a AFC každoročně podle nich sestavuje žebříček. Zbývající členské země, které nesplňují stanovené kritéria, se zúčastňují druhořadého Poháru AFC.

Jednotlivá finále 

Zdroj:

Kluby podle počtu účastí ve finále 

Zdroj:

Federace podle počtu účastí ve finále 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Domácí stránky soutěže na the-afc.com 

 
Fotbalové soutěže